Prodănești se poate referi la:

 Localități din România
Prodănești - localitate din județul Galați
Prodănești - localitate din județul Sălaj
Prodănești - localitate din județul Vâlcea
 Localități din Republica Moldova
Prodănești - comună din raionul Florești

Vezi și 
 Prodani, sat în județul Argeș
 Prodanovți (dezambiguizare)